Unterwinterbach ist ein geographischer Name:

 Unterwinterbach (Vestenbergsgreuth), Dorf von Markt Vestenbergsgreuth, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern
 Unterwinterbach, Oberlaufname bis etwas vor Unterwinterbach des Winterlendgrabens, linker Zufluss des Altbachs (zur Kleinen Weisach) zwischen Unterwinterbach, Markt Vestenbergsgreuth und Fetzelhofen, beide Markt Lonnerstadt, beide Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern

Siehe auch:
 Winterbach